Tombé pour elle (L'île aux oiseaux) (1994) est une chanson de Pascal Obispo.
Tombé pour elle (2007) est une chanson de La Fouine et Amel Bent.
Tombé pour elle (2012) est une chanson de Booba.